Melianthus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Melianthus ingår i familjen Melianthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näveordningen
Melianthus